Compañía de María puede referirse a:
 Compañía de María Nuestra Señora, fundada por Santa Juana Lestonnac en 1607.
 Misioneros de la Compañía de María, fundada en 1705 por el sacerdote francés San Luis María Grignion de Montfort.
 Compañía de María (monfortianos)